Dit is een lijst van planetoïden 40001-40100. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 29 juli 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (40001) - || 1998 HB88|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40002) - || 1998 HS89|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40003) - || 1998 HW92|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40004) - || 1998 HF94|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40005) - || 1998 HA96|| 21 april 1998 || LINEAR
|-
| (40006) - || 1998 HV101|| 24 april 1998 || J. Broughton
|-
| (40007) Vieuxtemps || 1998 HV102|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (40008) - || 1998 HN111|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40009) - || 1998 HG119|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40010) - || 1998 HF122|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40011) - || 1998 HK123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40012) - || 1998 HP123|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40013) - || 1998 HB124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40014) - || 1998 HL124|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40015) - || 1998 HB125|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40016) - || 1998 HT127|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (40017) - || 1998 HY127|| 18 april 1998 || LINEAR
|-
| (40018) - || 1998 HH134|| 19 april 1998 || LINEAR
|-
| (40019) - || 1998 HR136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (40020) - || 1998 HX136|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (40021) - || 1998 HG137|| 20 april 1998 || LINEAR
|-
| (40022) - || 1998 HP146|| 23 april 1998 || LINEAR
|-
| (40023) ANPCEN || 1998 HU148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (40024) - || 1998 HW148|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (40025) - || 1998 HQ149|| 25 april 1998 || E. W. Elst
|-
| (40026) - || 1998 JF3|| 1 mei 1998 || LONEOS
|-
| (40027) - || 1998 JH4|| 15 mei 1998 || F. B. Zoltowski
|-
| (40028) - || 1998 KO1|| 18 mei 1998 || LONEOS
|-
| (40029) - || 1998 KG2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40030) - || 1998 KL2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40031) - || 1998 KP2|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40032) - || 1998 KD10|| 26 mei 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (40033) - || 1998 KX10|| 22 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (40034) - || 1998 KB11|| 22 mei 1998 || Spacewatch
|-
| (40035) - || 1998 KO15|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40036) - || 1998 KT19|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40037) - || 1998 KS22|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40038) - || 1998 KT22|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40039) - || 1998 KW26|| 21 mei 1998 || A. López, R. Pacheco
|-
| (40040) - || 1998 KC27|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40041) - || 1998 KK29|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40042) - || 1998 KM30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40043) - || 1998 KV30|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40044) - || 1998 KH32|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40045) - || 1998 KZ33|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40046) - || 1998 KT34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40047) - || 1998 KW34|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40048) - || 1998 KA36|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40049) - || 1998 KB37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40050) - || 1998 KP37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40051) - || 1998 KY37|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40052) - || 1998 KB38|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40053) - || 1998 KH41|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40054) - || 1998 KP42|| 27 mei 1998 || LONEOS
|-
| (40055) - || 1998 KS43|| 24 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40056) - || 1998 KT44|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40057) - || 1998 KJ45|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40058) - || 1998 KL46|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40059) - || 1998 KR47|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40060) - || 1998 KC48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40061) - || 1998 KQ48|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40062) - || 1998 KP49|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40063) - || 1998 KV49|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40064) - || 1998 KW50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40065) - || 1998 KX50|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40066) - || 1998 KF51|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40067) - || 1998 KA54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40068) - || 1998 KS54|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40069) - || 1998 KQ55|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40070) - || 1998 KG58|| 26 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40071) - || 1998 KL59|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40072) - || 1998 KZ59|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40073) - || 1998 KN60|| 23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40074) - || 1998 KN63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40075) - || 1998 KS63|| 22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (40076) - || 1998 LB || 2 juni 1998 || LONEOS
|-
| (40077) - || 1998 MZ4|| 19 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (40078) - || 1998 ML8|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40079) - || 1998 MD9|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40080) - || 1998 MY9|| 19 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40081) Rault || 1998 MG14|| 25 juni 1998 || ODAS
|-
| (40082) - || 1998 ML16|| 27 juni 1998 || Spacewatch
|-
| (40083) - || 1998 MS18|| 19 juni 1998 || ODAS
|-
| (40084) - || 1998 MS22|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40085) - || 1998 MW32|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40086) - || 1998 MK33|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40087) - || 1998 MU34|| 24 juni 1998 || LINEAR
|-
| (40088) - || 1998 MJ37|| 23 juni 1998 || LONEOS
|-
| (40089) - || 1998 MH40|| 26 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (40090) - || 1998 MZ40|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (40091) - || 1998 MH41|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (40092) Memel || 1998 ME47|| 28 juni 1998 || E. W. Elst
|-
| (40093) - || 1998 NH || 15 juli 1998 || P. G. Comba
|-
| (40094) - || 1998 NN || 15 juli 1998 || LONEOS
|-
| (40095) - || 1998 OV4|| 29 juli 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (40096) - || 1998 OR9|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (40097) - || 1998 OB13|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (40098) - || 1998 OW14|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (40099) - || 1998 OB15|| 26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (40100) - || 1998 PV || 12 augustus 1998 || F. B. Zoltowski|}

Planetoïdenlijsten